24-я ежегодная премия Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2011 (Никелодеон Кидс Чойс Эвордс 2011) премия проводилась 2 апреля 2011 в Университете Южной Калифорнии, Galen Center и Парка университета южной Калифорнии. Ведущим был Джек Блэк. Церемония длилась 95 минут, и на сайте Kids’ Choice Awards был таймер, который показывал сколько осталось дней, часов, минут и секунд до начала вручения. Телетрансляция в России проходила 5 апреля 2011.

Номинанты и исполнители, и трюки для KCA 2011

Ведущие 
 Джек Блэк

Ведущие до церемонии 
 Арон Фреш, Даниэлла Моне, Ноа Манк и Джефф Сатрен

Люди, вручавшие награды 

 Рассел Брэнд
 Ник Кэннон
 Миранда Косгроув
 Розарио Доусон
 Рэнди Джексон
 Джо Джонас
 Виктория Джастис
 Ким и Кортни Кардашян
 Хайди Клум
 Джейн Линч

 Тейлор Момсен
 Кори Монтейт
 Кики Палмер
 Рико Родригес II
 Джейсон Сигел
 Стивен Тайлер
 София Вергара
 Шон Уайт
 The Big Show

Исполнители 
 Big Time Rush — «Boyfriend» (с Snoop Dogg)
 The Black Eyed Peas — «I Gotta Feeling» с Джеком Блэком, «The Time (Dirty Bit)», «Just Can’t Get Enough»
 Уиллоу Смит — «21st Century Girl», «Whip My Hair»

Исполнители до церемонии 
 Виктория Джастис — Beggin' on Your Knees (Pre-Show)
 Train — Hey, Soul Sister (Pre-Show)

Диктор 
 Томас Кенни

Специальные выступления 
 Джим Керри появились в конце шоу в гигантском воздушном шаре.

Выступления героев Nicktoons 
Сначала идет фильм а потом герой который появился в шоу
 Кунг-фу панда 2 и Кунг-фу панда: Удивительные легенды — По
 Пингвины из Мадагаскара — Пингвины и Король Джулиан
 Турбо-Агент Дадли — Пёс Дадли и Киска Каратистка
 Волшебные родители — Космо,Ванда и Пуф
 Планета Шина — Шин и Нэсмит
 Рио — Голубчик и Жемчужинка
 Monkey Quest — Обезьяны
 Фанбой и Чам-Чам — Фанбой и Чам-Чам

Номинации

Телевидение

Лучшее ТВ шоу 
 Биг Тайм Раш
 АйКарли (Победитель 3 раз подряд)
 Всё тип-топ, или Жизнь на борту
 Волшебники из Вэйверли Плэйс

Любимый актер телевидения 
 Кевин Джонас из Jonas L.A.
 Джо Джонас из Jonas L.A.
 Коул Спроус из Всё тип-топ, или Жизнь на борту
 Дилан Спроус из Всё тип-топ, или Жизнь на борту (Победитель 3 раз подряд)

Любимая актриса ТВ 
 Миранда Косгроув из АйКарли
 '''Селена Гомес из Волшебники из Вэйверли Плэйс'' (Победитель 3 раз подряд)
 Виктория Джастис из Виктория-победительница
 Майли Сайрус из Ханна Монтана Любимая роль второго плана 
 Дэвид Генри из Волшебники из Вэйверли Плэйс Дженнет Маккарди из АйКарли (Победитель)
 Бренда Сонг из Всё тип-топ, или Жизнь на борту Ноа Манк из АйКарли Лучшее реалити-шоу 
 American Idol (Победитель)
 America’s Funniest Home Videos America’s Got Talent Wipeout

Лучший мультсериал 
 Пингвины из Мадагаскара
 Финес и Ферб
 Скуби-Ду!:Корпорация тайна
 Губка Боб Квадратные Штаны (Победитель 3 раз подряд)

Фильм

Лучший фильм 
 Каратэ-пацан (Победитель)
 Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1
 Алиса в Стране чудес
 Дневник слабака

Лучший актер кино 
 Джек Блэк из Путешествия Гулливера
 Джонни Депп из Алиса в Стране чудес (Победитель)
 Дуэйн Джонсон из Зубная фея
 Джейден Смит из Каратэ-пацан

 Любимая актриса кино 
 Кристен Стюарт из Сумерки. Сага. Затмение Майли Сайрус из Последняя песня (Победитель 2 раз подряд)
 Эшли Джадд из Зубная фея Эмма Уотсон из Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1 Лучший анимационный полнометражный фильм 
 Как приручить дракона Шрек навсегда Гадкий я (Победитель)
 История игрушек: Большой побег Лучший голос герой из анимационного полнометражного фильма 
 Тим Аллен озвучивает героя из фильма История игрушек: Большой побег Камерон Диас озвучивает героя из фильма Шрек навсегда Том Хэнкс озвучивает героя из фильма История игрушек: Большой побег Эдди Мёрфи озвучивает героя из фильма Шрек навсегда (Победитель)

 Музыка 

 Лучший певец 
 Джастин Бибер (Победитель)
 Jay-Z
 Бруно Марс
 Ашер

 Лучшая певица 
 Майли Сайрус
 Селена Гомес
 Katy Perry (Победитель)
 Тейлор Свифт

 Лучшая музыкальная группа 
 Big Time Rush
 The Black Eyed Peas (Победитель 2 раз подряд)
 Lady Antebellum
 Jonas Brothers

 Лучшая песня 
 «Mine» исполняет Тейлор Свифт
 «California Gurls» исполняет Katy Perry и Snoop Dogg
 «Hey, Soul Sister» исполняет Train
 '''«Baby» исполняет Джастин Бибер и Ludacris(Победитель) Спорт 

 Лучший спортсмен 
 Пейтон Мэннинг
 Майкл Фелпс
 Шакил О’Нил (Победитель) Шон Уайт

 Лучшая спортсменка 
 Линдси Вонн (Победитель) Даника Патрик
 Серена Уильямс
 Винус Уильямс

 Другие номинации 

 Лучшая серия книг 
 Дневник слабака (Победитель 2 раз подряд) Дневники мужлана
 Академия вампиров
 Ведьма и волшебник

 Лучшая видео игра 
 Just Dance 2 (Победитель) Need for Speed: Hot Pursuit
 Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem!
 Super Mario Galaxy 2

 Любимый Buttkicker 
 Стив Карелл
 Уилл Феррелл 
 Роберт Дауни-младший
 Джеки Чан (Победитель) Arm Fart Hall of Fame 
 Кейли Куоко 
 Джош Дюамель (Победитель) Кевин Джеймс
	

 Специальные номинации 

 Большая помощь 
 Джастин Тимберлейк'''

События в шоу

Трюки с слизью 
 Гигантский монстр грузовик перепрыгивает через 50-футовый дирижабль Nickelodeon через бассейн с слизью. — ведущий The Big Show

Ссылки 
 Официальный сайт Nickelodeon Kids' Choice Awards 2011

Кинопремии 2011 года
Телевизионные премии 2011 года
Музыкальные премии 2011 года
2011 год в музыке США